Jean-Baptiste-Charles Chabroud (1750-1816), juriste et homme politique français ;
 Maxime Chabroud, dit Amixem (né en 1991), vidéaste français.